El término Enterprise puede referirse a:
La Enterprise, nave insignia de la Flota Estelar de la Federación de Planetas Unidos de la serie televisiva Star Trek.
Star Trek: Enterprise, una de las series de la franquicia Star Trek.
El Transbordador espacial Enterprise.
 Enterprise 128, un ordenador doméstico con una CPU Zilog Z80 a 4 MHz que se lanzó en 1985.
USS Enterprise (CV-6), portaaviones de la  segunda guerra mundial de la Armada de los Estados Unidos.
USS Enterprise (CVN-65), portaaviones nuclear de la Armada de los Estados Unidos.
Enterprise (Guyana), localidad de Guyana en la región Demerara-Mahaica.
Enterprise (Alabama), ciudad en los condados de Coffee y Dale, Alabama, Estados Unidos.
Enterprise (Kansas), ciudad en el de condado de Dickinson, Kansas, Estados Unidos.
Municipio de Enterprise (condado de Reno, Kansas), Estados Unidos.
Enterprise (Misisipi), pueblo del Condado de Clarke, Misisipi, Estados Unidos.
Enterprise (Nevada), lugar designado por el censo en el condado de Clark, Nevada, Estados Unidos.
Enterprise (Oregón), ciudad en el condado de Wallowa, Oregón, Estados Unidos.
Enterprise (Utah), población del condado de Washington, Utah, Estados Unidos.
Enterprise (Virginia Occidental), lugar designado por el censo en el condado de Harrison, Virginia Occidental, Estados Unidos.
Enterprise (Wisconsin), localidad de Wisconsin, Estados Unidos.
Isla Enterprise, Antártida.
Enterprise JavaBeans, interfaz diseñado por Oracle.
Wikimedia Enterprise, un servicio de pago dirigido a empresas para que estas puedan utilizar el contenido de la enciclopedia.